Lage kan syfta på:
 Lage – ett namn samt personer med namnet
 Lage Viking – ett flygplan

Geografi

Brasilien 

 Laje (ort), Bahia, Campo Formoso,

Portugal 

 Lage (freguesia), Braga, Vila Verde,

Tyskland 

 Lage, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Lage, Lippe – stad, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold,

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar